Il Bruinen o Rombirivo è un fiume di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien.

L'alto corso del fiume è sotto il potere del Signore di Gran Burrone, come espressamente indicato da Gandalf, pronto a gonfiarsi infuriato nel caso vi fosse bisogno di sbarrare il guado che protegge la valle.

Geografia 
Il Bruinen nasce nelle Montagne Nebbiose, percorre da est a ovest la stretta valle di Gran Burrone, attraversa in maniera tortuosa il Rhudaur, nell'Eriador Orientale e si congiunge al Fiume Bianco o Mitheithel. 
Il corso d'acqua dopo la confluenza è chiamato Gwathló o Inondagrigio.

L'agguato 
La sera del 20 ottobre del 3018 della Terza Era (1418 calendario della Contea) i Nove Spettri dell'Anello tesero un agguato alla Compagnia dell'Anello presso il Guado del Bruinen, ma i loro cavalli furono travolti da un'inondazione causata dai poteri congiunti di Elrond e Gandalf.

Fiumi della Terra di Mezzo